Converse (schoenenmerk), een Amerikaans schoenenfabrikant
Converse (Indiana), een plaats in Indiana in de Verenigde Staten
Converse (Louisiana), een plaats in Louisiana in de Verenigde Staten
Converse (Texas), een plaats in Texas in de Verenigde Staten